Le championnat du monde de snooker 2012 a lieu du 21 avril au  au Crucible Theatre de  Sheffield en Angleterre.

Dotation et points 

 Les têtes de série qui perdent leur premier match ne reçoivent que la moitié des points (dans le tableau entre parenthèses).

Faits marquants 
 Les principales têtes de série ne brillent guère. Huit des seize qualifiés d'office sont éliminés dès le premier tour, notamment Mark Selby,  mondial, ou encore Shaun Murphy () et Ding Junhui (). Le tenant du titre John Higgins, le finaliste malheureux Judd Trump et Mark Williams, demi-finaliste l'an passé, sont eux éliminés dès le deuxième tour. Le joueur le mieux classé au stade des demi-finales est Stephen Maguire,  du classement mondial.

 Luca Brecel,  et , devient le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre le tableau final d'un championnat du monde.  

 Stephen Hendry égale deux records de Ronnie O'Sullivan en réalisant un break maximum dans son match du  : le plus grand nombre de 147 dans une carrière (11) et le plus grand nombre de 147 au Crucible Theatre (3). Malgré ces records et un parcours honorable, Hendry est sèchement battu par son compatriote Stephen Maguire (2-13) en quart de finale. Hendry annonce sa retraite à l'issue de cette rencontre.

 Fait rare, un joueur est sifflé à son entrée dans l'arène : Mark Williams, qui a déclaré sur Twitter, peut-être ironiquement, détester le Crucible Theatre et espérer que les championnats du monde se jouent en Chine dans un futur proche.

Préqualifications





Qualifications



Tours 2 à 5

Tableau principal

Demi-finales 
 Stephen Maguire 12 - 17 Ali Carter 

 SS : Score de la session ; SC : Score cumulé ; Entre parenthèses les centuries et demi-centuries éventuels.

 Ronnie O'Sullivan 17 - 10 Matthew Stevens 

 SS : Score de la session ; SC : Score cumulé ; Entre parenthèses les centuries et demi-centuries éventuels.

Finale 
 Ali Carter 11 - 18 Ronnie O'Sullivan 

 SS : Score de la session ; SC : Score cumulé ; Entre parenthèses les centuries et demi-centuries éventuels.

Centuries du tournoi final 

 147, 123, 100 Stephen Hendry
 142, 130, 128, 117, 113, 110, 107, 104, 103, 101, 100, 100 Ronnie O'Sullivan
 142, 125, 117, 101, 101, 101 Stephen Maguire
 138, 136, 135, 134, 132, 127, 101 Jamie Jones
 136, 109 Martin Gould
 134, 132, 118, 112, 105, 101 Ali Carter
 133, 124 John Higgins
 131, 108, 106, 106, 100, 100 Neil Robertson
 125, 113, 108 Cao Yupeng
 123, 122, 116, 101 Matthew Stevens
 121 David Gilbert
 120, 114 Judd Trump
 119, 113, 112, 110, 100 Ryan Day
 116 Luca Brecel
 115, 103 Joe Perry
 111 Andrew Higginson
 111 Mark Williams
 110, 102 Stephen Lee
 104 Ken Doherty
 102, 101 Shaun Murphy
 101 Mark Allen
 100 Ding Junhui

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

2012
Snooker
Snooker 2012
Sport en Angleterre en 2012
Snooker en 2012
Sport en avril 2012
Sport en mai 2012